Ghiacciaio del Miage – ghiacciaio delle Alpi del Monte Bianco
 Col de Miage – valico delle Alpi del Monte Bianco
 Dômes de Miage – montagna delle Alpi del Monte Bianco